Да́лтон Ви́г де Со́уза Ва́леш (; род. , Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский актёр, продюсер и телеведущий.

Биография 
Родился 10 июля 1964 года в Рио-де-Жанейро. Отец — техник-инструментальщик, мать — специалист министерства образования. По отцу — португалец, по матери — венгр. Когда Далтону было три года, родители развелись, и мать увезла его в Сантос. В 1986 году они переехали в Сан-Паулу.

В актёры Далтон попал нестандартно. Все коллеги с подобными внешними данными (блондин, рост 192 см, вес 90 кг) начинали с карьеры манекенщиков и лишь потом приходили на телевидение. Далтон тайно мечтал о сцене с детства, но не строил иллюзий. Он жил в Сантосе — маленьком портовом городе неподалеку от Сан-Паулу, знакомств в артистических кругах не имел и выбрал простой путь рекламного брокера: стажировался в американском колледже, затем окончил факультет рекламы в университете. По окончании университета в 1989 году начал изучать актёрское мастерство в театральной школе. С 1990 года играл в театре Селии Элены.

Первая роль в кино — Жорже в фильме «O Porão» (1994). Дебютировал на ТВ в сериале «Большая засада (Tocaia Grande)» (Вентуринья, 1995). Приобрел известность у телезрителей как ведущий — «Top TV» (2000).

Подлинную популярность Далтон Виг получил после исполнения роли Саида Рашида из знаменитой теленовеллы режиссёра Жайме Монжардина по сценарию Глории Перес «Клон» (2001).
Дважды номинировался на премию «Contigo» (2007, 2008).

Избранная фильмография 

 (1995) — O Porão — Филью
 (1995) — Большая засада — Винтуринья (по одноимённому роману Жоржи Амаду)
 (1995) — Новый Геркулес — профессор Оскар
 (1996) — Шика да Силва — Frei Inquisidor Expedito
 (1997) — Кости барона — Луиджи
 (1998) — Estrela de Fogo
 (1998) — Черная Жемчужина — Томаш Алвареш Толеду
 (1999) — Por Trás do Pano
 (1999) — «Воздушные замки» («Andando Nas Nuvens» — Сисеру
 (2000) — Sãos & Salvos!
 (2000) — Моя Родина — Лукаш
 (2001) — Клон — Саид Рашид
 (2002) — Нормальные
 (2003) — Дом семи женщин — Луиджи Розетти
 (2003) — Жизнь девочки — Алехандре

 (2005) — Mais Uma Vez Amor
 (2005) — Осторожно! Бар открывается — доктор Маурисиу
 (2005) — Еще раз любовь — Эмпресарио
 (2007) — Пророк — Кловис Моура
 (2007) — Шкафы и Флюкс — Мануэл
 (2007) — Два лица — Маркони Феррачу/Адалберту Рангел
 (2008) — Талисман — Джонни
 (2008) — Китайский бизнес — Отавиу Де Ла Рива
 (2009) — Пятидесятилетние — Клаус Мартинес
 (2010) — S.O.S. Чрезвычайное положение — Тьяго
 (2010) — В форме закона — Цезарь Борджиа
 (2010) — Уроженец Рио-де-Жанейро- Жулиану
 (2011) — Небо, под которым мы родились — Франсиску (так же выступил сопродюсером)
 (2011) — «Бразильянки» («As Brasileiras») — Бернарду
 (2011) — Изысканная гравюра — Рене Велмонт
 (2011) — Любовь в 4-х действиях- Лауру
 (2012) — Спаси и сохрани — Карлуш

Личная жизнь 
 1 брак (гражданский брак)с актрисой Микаелой Гоес — 2000—2002 гг
 2 брак с актрисой Барбарой Пас — 2003—2005 гг
 3 брак с Камилой Ксеркес(после примерно двух лет знакомства Далтон и Камила узаконили отношения) — 2012 г
 16 июля 2016 в Сан-Паулу супруга актера Камила Ксеркес родила близнецов. Мальчики появились на свет в одной из элитных клиник с весом 2,310 и 2,285 кг. Близнецы получили имена Давид и Артур.

Ссылки 
 http://www.imdb.com/name/nm0896942/
 http://contigo.abril.com.br/famosos/dalton-vigh/ator/vida
 https://web.archive.org/web/20131029231407/http://www.museudatv.com.br/biografias/Dalton%20Vigh.htm
 
 https://web.archive.org/web/20110406070611/http://chat03.terra.com.br:9781/entrevistas/2000/02/dalton.htm
 http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&template=3948.dwt&section=Blogs&post=80241&blog=378&coldir=1&topo=3994.dwt
 http://www.imdb.com/event/ev0001182/2007
 http://www.imdb.com/event/ev0001182/2008
 http://klon-online.com/news/830-dalton-vig-stal-otcom.html